Lusa bezeichnet:

 Lusa (Stadt), Stadt in der Oblast Kirow (Russland)
 Lusa (Fluss), Nebenfluss des Jug in Russland
 Lusa (Koschwa), Nebenfluss der Koschwa in Russland
 Lusa (Nachrichtenagentur), eine portugiesische Nachrichtenagentur
 Lusa (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 eine portugiesische Maschinenpistole, siehe INDEP LUSA Model A2

Lusa ist der Familienname folgender Personen:
 Daumants Lusa (* 1992), lettischer Biathlet

Siehe auch:
 Lousa
 Luza